Сотири — фамилия:

 Сотири, Егор Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 9525; 26 ноября 1854.
 Сотири, Спиридон Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 8262; 26 ноября 1849.

См. также 
 Сотирий